Ronald Pettersson (né le  à Surahammar et mort le  à Göteborg) était un joueur professionnel suédois de hockey sur glace qui évoluait en position d'ailier.

Carrière

Statistiques 

Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 1950-1951 || Surahammar IF || Division 2
|| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 
|-
| 1951-1952 || Surahammar IF || Division 2
|| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 
|-
| 1952-1953 || Surahammar IF ||  Division 1
|| 5 || 0 || - || 0 || 0 || || || || || 
|-
| 1953-1954 || Surahammar IF || Division 1
|| 10 || 9 || - || 9 || 2 || || || || || 
|-
| 1954-1955 || Surahammar IF || Division 2
|| 7 || 23 || - || 23 || 8 || 2 || 4 || - || 4 || 0 
|-
| 1955-1956 || Södertälje SK || Division 1
|| 10 || 11 || - || 11 || - || 6 || 8 || - || 8 ||  
|-
| 1956-1957 || Södertälje SK || Division 1
|| 14 || 12 || 13 || 25 || 2 || 6 || 5 || 3 || 8 || 0 
|-
| 1957-1958 || Södertälje SK || Division 1
|| 14 || 24 || 15 || 39 || 2 || 6 || 5 || 2 || 7 || - 
|-
| 1958-1959 || Södertälje SK || Division 1
|| 14 || 14 || 7 || 21 || 6 || || || || || 
|-
| 1959-1960 || Södertälje SK || Division 1
|| 14 || 19 || 16 || 35 || 10 || || || || || 
|-
| 1960-1961 || Frölunda HC || Division 2
|| 14 || 33 || - || 33 || - || - || 9 || - || - || - 
|-
| 1961-1962 || Frölunda HC || Division 1
|| 21 || 13 || 17 || 30 || - || || || || || 
|-
| 1962-1963 || Frölunda HC || Division 1
|| 20 || 26 || 13 || 39 || - || || || || || 
|-
| 1963-1964 || Frölunda HC || Division 1
|| 21 || 20 || 10 || 30 || 20 || || || || || 
|-
| 1964-1965 || Frölunda HC || Division 1
|| 28 || 17 || 8 || 14 || 23 || || || || || 
|-
| 1965-1966 || Frölunda HC || Division 1
|| 21 || 12 || 17 || 29 || 18 || || || || || 
|-
| 1966-1967 || Frölunda HC || Division 1
|| 20 || 16 || 13 || 29 || 14 || || || || || 
|-
| 1967-1968 || Frölunda HC || Division 1
|| 14 || 11 || 5 || 16 || 8 || || || || ||

Références 

Naissance en avril 1935
Joueur international suédois de hockey sur glace
Joueur du Södertälje SK
Décès en mars 2010
Joueur des Frölunda Indians
Naissance dans le comté de Västmanland
Décès à Göteborg
Décès à 74 ans
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1956
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1960
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1964
Médaillé d'argent olympique suédois
Membre du Temple de la renommée de l'IIHF
Attaquant de hockey sur glace
Gagnant du Guldpucken
Membre du Temple de la renommée du hockey suédois